Earthshaker (band), een Japanse metalband
 Earthshaker (album), een album van Y&T
 Earthshaker Fest, een voormalig Duits metalfestival